Henry Thomas (2 de abril de 1906 - 5 enero de 1980) era un hombre de 73 años que fue encontrado quemado en la sala de estar de su casa del consejo de Rassau en Ebbw Vale, al sur de Gales en 1980.

Incidente 
Todo el cuerpo de Thomas fue incinerado, dejando solo su cráneo y una porción de cada pierna debajo de la rodilla. Los pies y las piernas estaban vestidos con calcetines y pantalón. El fuego también había destruido la mitad de la silla en la que había estado sentado y había derretido las perillas de control en un televisor a unos metros de distancia.

Las gafas de la víctima estaban puestas cuidadosamente dobladas en la rejilla del chimenea, al alcance de la mano de la silla. Las zapatillas de la víctima estaban sobre la alfombra, más allá de sus pies sin quemar, lo que sugiere que Thomas se había quitado las zapatillas y se había acomodado para mirar la televisión antes de quemarse (Thomas era hipermétrope).

Investigación 
El oficial de policía que asistió fue John E Heymer, y lo que sigue se toma de sus propias notas sobre el incidente: «La sala de estar estaba bañada en un brillo naranja, proveniente de ventanas y una bombilla. Esta luz naranja fue el resultado de la luz del día y la luz eléctrica se filtraba por la grasa humana evaporada que se había condensado en sus superficies. El resto de la casa estaba completamente intacta».

Heymer describe la habitación entera como «cómodamente cálida» a pesar del hecho de que la casa estaba en la mitad de una montaña, en medio de un invierno galés (la temperatura exterior estaba «muy por debajo del punto de congelación») y no tenía doble acristalamiento ni calefacción central. Esto se atribuye al calor absorbido por las paredes durante el incendio que se libera lentamente en la habitación. Evidentemente, la temperatura durante el incendio había sido lo suficientemente alta como para derretir las perillas del televisor, que estaba a unos metros de los restos de Thomas, y para suavizar una cortina de luz de plástico lo suficiente para que se deslice de sus accesorios y caiga al suelo.

Se había apagado un fuego de carbón en la chimenea. No había signos de alteración de la chimenea, y no hay evidencia (sangre, etc.) de cualquier lesión que ocurrió allí. Thomas había preparado una pila de palos cortados, adecuados para prender fuego, y estaban preparados para el fuego. Las cenizas de Thomas yacían sobre una alfombra y una alfombra con respaldo de espuma, las cuales se quemaron solo donde estaban en contacto con las cenizas. Las baldosas termoplásticas debajo de la alfombra, que deberían haber sido marcadas permanentemente por la proximidad de una fuente de calor, no fueron alcanzadas.

Al interrogar al vecino del señor Thomas, Heymer descubrió que la noche antes de que se descubrieran las cenizas, el vecino había salido al jardín y vio salir humo de la chimenea de Thomas. Había asumido que Thomas estaba quemando basura en su chimenea. Los patólogos descubrieron que Thomas había estado vivo cuando comenzó a arder, ya que su sangre (tomada de los restos de sus piernas) contenía un alto nivel de monóxido de carbono.

Conclusiones 
Heymer llegó a las siguientes conclusiones:

 El cuerpo había comenzado a arder correctamente mientras estaba sentado en la silla.
 La silla se había incendiado al entrar en contacto con el cuerpo.
 Cuando un lado de la silla se había quemado lo suficiente, colapsó, depositando el cuerpo en el suelo.
 Ahora fuera del contacto con el cuerpo, la parte sin quemar de la silla dejó de quemarse.
 El cuerpo continuó ardiendo hasta que solo quedaron el cráneo y la parte inferior de las piernas.

Los oficiales forenses de la policía llegaron y anunciaron que la incineración de Thomas se debió al efecto mecha.

Ellos reconstruyeron la escena de la siguiente manera:

 Thomas había caído en la chimenea por alguna razón mientras cuidaba el fuego y accidentalmente había prendido fuego a su cabello. Esto explicaba que sus gafas estuvieran en el hogar. Luego se sentó en su silla y murió quemado por el efecto de mecha.

 Se incautó un trozo de materia fibrosa en la chimenea y se declaró que probaría ser la piel de la frente, lo que probaría que Thomas cayó y se lastimó. De hecho, el análisis demostró que la piel era de origen bovino, probablemente de algún artículo de cuero que Thomas había quemado en el fuego.

Heymer, un oficial entrenado en la escena del crimen, argumentó que todo sobre los restos mostraba que la víctima había estado sentada cómodamente en su silla cuando murió quemado. Argumentó que incluso una víctima que se había caído y se había lastimado a sí misma no se levantaría y se sentaría en una silla para estar cómodo. Además, argumentó que la falta de daños por incendio en el resto de la sala indicaba un incendio rápido que se extinguió antes de que cualquier cosa que no estuviera en contacto con la víctima se hubiera quemado.

También señaló donde estaba la víctima había prueba de sequía en su sala de estar de manera muy efectiva (hasta el punto de que no se encontraron partículas de humo en el exterior del marco de la puerta de la sala de estar) y que el suministro de oxígeno en la habitación no era compatible para largo plazo y esto hizo que la quema fuera lenta que haría el efecto mecha. También señaló que los restos de las piernas del pantalón de la víctima no sufrieron daños, excepto por un «borde» quemado muy estrecho donde terminaron los restos. Heymer describió esta «franja», «como si la ropa hubiera sido quemada con un rayo láser». Esto, dijo, también indicaba algo diferente del efecto mecha.

La muerte de Thomas fue constatada como «muerte por quema», ya que había inhalado claramente el contenido de su propia combustión.

Véase también 

 Efecto mecha
 Combustión espontánea humana

Referencias

Bibliografía 

 Heymer, John E (1996): 'The Entrancing Flame'; London; Little, Brown; ISBN 0-316-87694-1

Fallecidos por fuego
Causa de muerte no esclarecida
Muertes fotografiadas